AVN наградата Crossover звезда на годината () се връчва ежегодно на церемонията на наградите на AVN в Лас Вегас, щата Невада, САЩ и се присъжда за най-значима изява или изяви на порнографски актьор извън порнографската индустрия.

Носители на наградата 

AVN награди